Im Bezirk Braunau am Inn bestehen 478 denkmalgeschützte Objekte. Die unten angeführte Liste führt zu den Gemeindelisten und gibt die Anzahl der Objekte an.

Bezirk Braunau am Inn